The Lion and the Mouse (1914), een film van Barry O'Neil
The Lion and the Mouse (1919), een film van Tom Terriss
The Lion and the Mouse (1928), een film van Lloyd Bacon